Maximum Hives är ett album/Interview-CD av The Hives, släppt den 27 september 2004.

Låtlista 
 "Intro/The Hives Are Masters Of The"
 "The Kids Find The Beat"
 "The Band Says Yeah!"
 "Raw Soul And Teenage Oblivion"
 "Trapped By Rock'n'roll"
 "Finally, Freedom!"
 "The World Comes Around"
 "Bigger Than Godzilla"
 "Can They Do It Again?"
 "Oh Lord. What Now?"

Musikalbum 2004
Album av The Hives